Jaberg peut désigner : 

 La commune bernoise de Jaberg, en Suisse
 Ernst Jaberg, personnalité politique bernoise